VM i fodbold for kvinder 2015 (officielt 2015 FIFA Women's World Cup) var det syvende VM i fodbold for kvinder. I marts 2011 blev Canada valgt som værtsnation.. Zimbabwe var det eneste andet land, der ansøgte om VM-slutrunden, men havde trukket sig 1. marts 2011.

USA blev verdensmester med en finalesejr over de forsvarende mestre fra Japan, mens England blev treer.

Kvalificerede hold 
Den senest publicerede FIFA rankingliste før denne turnering (marts 2015) er vist i parentes.

AFC (5)
  (10)
  (16)
  (4)
  (18)
  (29)

CAF (3)
  (53)
  (67)
  (33)

CONCACAF (4)
  (8) (vært)
  (37)
  (25)
  (2)

CONMEBOL (3)
  (7)
  (28)
  (48)

OFC (1)
  (17)

UEFA (8)
  (6)
  (3)
  (1)
  (12)
  (11)
  (14)
  (5)
  (19)

Stadioner 
Turneringens kampe blev spillet i seks forskellige byer. Disse var Edmonton, Moncton, Montréal, Ottawa, Vancouver og Winnipeg.

Gruppespillet 
De 24 kvalificerede hold var fordelt i seks puljer med fire hold i hver. Nr. 1 og 2 i hver pulje gik videre til 1/8-finalerne. Det samme gjorde fire treere.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Tredjeplads 
De fire bedste treere fra de seks puljer kvalificerede sig til slutspillet sammen med de seks puljevindere og de seks toere. Rankeringen af de bedst placerede treere er som "regler for placeringsinddeling" anført under tabellen.

Slutspillet

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinale

Bronzekamp

Finale

Målscorere 
6 mål
  Célia Šašić
  Carli Lloyd

 5 mål
  Anja Mittag

 3 mål

  Kyah Simon
  Gaëlle Enganamouit
  Fara Williams
  Marie-Laure Delie
  Eugénie Le Sommer
  Ada Hegerberg
  Ramona Bachmann
  Fabienne Humm

 2 mål

  Lisa De Vanna
  Madeleine Ngono Mani
  Gabrielle Onguéné
  Christine Sinclair
  Wang Lisi
  Wang Shanshan
  Lady Andrade
  Lucy Bronze
  Karen Carney
  Sara Däbritz
  Lena Petermann
  Ange N'Guessan
  Aya Miyama
  Yūki Ōgimi
  Kirsten van de Ven
  Solveig Gulbrandsen
  Isabell Herlovsen
  Linda Sembrant
  Orathai Srimanee
  Megan Rapinoe

 1 mål

  Andressa Alves
  Formiga
  Marta
  Raquel
  Christine Manie
  Ajara Nchout
  Josée Bélanger
  Ashley Lawrence
  Daniela Montoya
  Catalina Usme
  Melissa Herrera
  Raquel Rodríguez
  Karla Villalobos
  Angie Ponce
  Steph Houghton
  Fran Kirby
  Jodie Taylor
  Amandine Henry
  Louisa Nécib
  Élodie Thomis
  Melanie Behringer
  Simone Laudehr
  Melanie Leupolz
  Dzsenifer Marozsán
  Alexandra Popp
  Josée Nahi
  Saori Ariyoshi
  Mana Iwabuchi
  Mizuho Sakaguchi
  Aya Sameshima
  Yuika Sugasawa
  Fabiola Ibarra
  Verónica Pérez
  Lieke Martens
  Rebekah Stott
  Hannah Wilkinson
  Ngozi Okobi
  Francisca Ordega
  Asisat Oshoala
  Maren Mjelde
  Trine Rønning
  Cho So-hyun
  Jeon Ga-eul
  Ji So-yun
  Kim Soo-yun
  Verónica Boquete
  Victoria Losada
  Nilla Fischer
  Sofia Jakobsson
  Eseosa Aigbogun
  Ana-Maria Crnogorčević
  Martina Moser
  Thanatta Chawong
  Tobin Heath
  Lauren Holiday
  Alex Morgan
  Kelley O'Hara
  Christen Press
  Abby Wambach

 1 selvmål
  Laura Bassett (mod Japan)
  Jennifer Ruiz (mod Frankrig)
  Desire Oparanozie (mod Sverige)
  Julie Johnston (mod Japan)

 2 selvmål
  Angie Ponce (i samme kamp, mod Schweiz)

Hæderspriser 
Følgende hæderspriser blev uddelt ved turneringens afslutning.

 Noter

All-Star Holdet 

All-Star Holdet blev valgt af FIFA's Technical Study Group og består af følgende spillere:

Drømmeholdet 

Drømmeholdet blev valgt af brugere af fifa.com og består af følgende spillere og trænere:

Samlet rankering

Eksterne henvisninger 
 Kampprogram og resultater  
 Gruppestillinger  
 Kampskema  
 Turneringsregler

Referencer 

Kvinder 2015